Чавка — многозначное понятие. Возможные значения:
 Чавка — село в Болгарии.
 Чавка, Геннадий Георгиевич (1942—2020) — советский, российский и польский учёный-электротехник, изобретатель.